Stantchev ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Stantchev (* 1948), bulgarisch-französischer Jazzmusiker
 Vladimir Stantchev (* 1974), deutsch-bulgarischer Informatiker

Siehe auch:
 Stefanie Stantcheva, französisch-bulgarische Ökonomin
 Stantschew